Houtekiet (roman), roman van Gerard Walschap uit 1939
 Houtekiet (uitgeverij), Vlaamse uitgeverij